Никола́й Ле́вин:
 Левин, Николай Иванович (1958—2018) — государственный деятель.
 Левин, Николай Павлович (1840—1896) — городской голова Петрозаводска, купец.